Németország
 Gronau (Leine), település Alsó-Szászországban
 Gronau (Westf.), település Észak-Rajna-Vesztfáliában
 Rödersheim-Gronau, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban.